Ларрауль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 5,90 км². Население — 253 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

История 
Город основан в 1840 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Гипускоа